Büsching peut faire référence à :
 Anton Friedrich Büsching (1724–1793), un diplomate allemand,
 Johann Gustav Gottlieb Büsching (1783-1829), un écrivain allemand, fils du précédent,
 Büsching (cratère),

Busching